

Piante 

 Police – cultivar di olivo originaria dell'Abruzzo.

Cinema 
 Charlot ladro (Police) – film del 1916 diretto da Charlie Chaplin
 Police – film del 1985 diretto da Maurice Pialat
 Police – film del 2020 diretto da Anne Fontaine

Geografia

Polonia
 Police – capoluogo del distretto di Police, nel Voivodato della Pomerania Occidentale

Repubblica Ceca
 Police – comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc
 Police – comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
 Police – comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín
 Police nad Metují – città del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové

Musica
 The Police – gruppo musicale rock britannico

Moda
 Police – marchio italiano di occhiali appartenente alla De Rigo

Altro
Police nationale – polizia nazionale francese
State police – polizia USA